Афар:
 Афар — тектоническая впадина на востоке Африки.
 Афар — один из девяти районов Эфиопии. 
 Афар (народ) — полукочевой народ кушитской группы, обитающий в Восточной Африке. 
 Афар (блюдо) — популярное лезгинское национальное блюдо из очень тонко раскатанного теста с определенной начинкой. 
 Афар (язык) (афарский или данакильский язык) — кушитский язык из семейства афразийских языков, на котором говорит народ афаров в Эфиопии, Эритрее и Джибути.
 АФАР (сокращение) — активная фазированная антенная решётка